Ла Аталаја има више значења:

 Ла Аталаја (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аталаја (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Аталаја (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аталаја (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику